Campeonísimo puede hacer referencia a:

 El equipo de la dinastía de los Once hermanos del Club Necaxa de los años 1930, que fuera el primero en recibir dicha denominación por parte del columnista del diario La afición Francisco Martínez de la Vega

 El equipo Campeonísimo del Club Deportivo Guadalajara que ganó 8 títulos en un período de 14 años (1956-1970).

 En el Fútbol en México se le daba la denominación de Campeonísimo a aquel equipo que lograba ser campeón en un mismo año de la Copa México y la Liga.